Гном из Жироны — название, данное загадочному существу или плоду существа (аномальному или нет), обнаруженному около города Жирона, Испания, в сентябре 1989 года и привлёкшему большое внимание испанских СМИ, в особенности телепрограмм, специализирующихся на парапсихологии и паранормальных явлениях. Случай с гномом из Жироны примечателен тем, что, в отличие от практически всех аналогичных, тело существа было сохранено.

Внешний вид 
Существо имело голубоватое тело, лишённое волос, с некоторым количеством пятен на нём в области лица и шеи. Его рост составлял около 12 см. Оно имело выступ в области лба, удлинённые уши, красные глаза и нос, похожий на нос грызуна. Между пальцами имелись межпальцевые мембраны.

Обнаружение 
По «официальной» версии, показанной по испанскому телевидению, существо было захвачено двумя отдыхающими примерно в 11 км от Жироны, по пути из деревни Баньолес в город Олот. Они находились рядом с лесом, когда один из них услышал шум, похожий на тихий стон. Когда он посмотрел в ту сторону, откуда шёл шум, он увидел существо, которое пыталось быстро убежать от них в лес. Звук, издаваемый им, был похож «на смех старика». Отдыхающим удалось захватить его, набросив на него одеяло.

Существо оставалось живым в течение как минимум 24 часов после поимки, а по другой версии — в течение четырёх дней. Оно отказывалось от любой пищи, предлагаемой ему, хотя, по словам захвативших его, демонстрировало определённый интеллект. После смерти существа испанский парапсихолог Анхель Гордон (Ángel Gordon) получил его тело и сохранил его в банке с формальдегидом.

Версии происхождения 
Фотографии существа были опубликованы, и к их изучению привлекли американского учёного Джона Альтшулера и испанского доктора Луиса Линареса. Проведя их анализ, они пришли к выводу, что существо является реальным, однако отличается от всех известных науке животных. Они высказали две версии: либо это редчайший случай тератологии известного вида, который развивался с огромным количеством патологий тканей, органов и конечностей, либо же, что более вероятно, некое неизвестное науке существо.

Однако анализ фотографий был также проведён исследователем Педро Палао (Pedro Palao) и группой биологов из барселонского зоопарка. Они высказали предположение, что существо могло быть трёхмесячным плодом телёнка, несколько «загримированным», то есть вся эта история могла быть простой мистификацией.

Позже исследователь Франциско Контрерас (Francisco Contreras), также занимавшийся этим вопросом, установил, что отдыхающих, названных в телепрограмме Марио Ананосом и Хуаном Пульесом, а также Анхеля Гордона на самом деле не существует, а существо было найдено жителем Жироны Мануэлем Тельо (Manuel Tello). Существо было изначально мёртвым, Мануэль Тельо поместил его в банку с формальдегидом и сделал несколько фотографий. Каким образом фотографии достигли СМИ — неясно. Контрерас квалифицировал всю эту историю как сомнительную мистификацию.

Ссылки 
 Cochihumanos, Marraniños y Duendes
 Yo he visto un gnomo
 El polémico gnomo de Girona

Криптиды-гуманоиды
Жирона